Lugli peut faire référence à:

Patronymie
Albano Lugli (1834-1914) - peintre et céramiste italien
Enrico Lugli (1889-1966) - général italien
Giuseppe Lugli (1890-1967) - archéologue et conférencier italien
Lara Lugli (1980) - ancienne joueuse de volley-ball italienne
Massimo Lugli (1955) - journaliste et écrivain italien
Oriello Lugli (1934) - entraîneur de football et ancien footballeur italien
Paolo Lugli (1956) - ingénieur, professeur d'université et universitaire italien
Piero Maria Lugli (1923-2008) - architecte italien
Remo Lugli (1920-2014) - journaliste et écrivain italien
Virginio Lugli Munaron, dit Gino Munaron (1928-2009) - pilote de course italien
Vitaliano Lugli (1896-1955) - cycliste italien sur route.
Vittorio Lugli (1885-1968) - écrivain, journaliste et critique littéraire italien.